Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Del Calcio Di Vicenza nelle competizioni ufficiali della stagione 1913-1914.

Rosa

Risultati

Sezione veneto-emiliana

Girone d'andata

Girone di ritorno

Girone nazionale

Girone d'andata

Girone di ritorno

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

1913-1914